Catete pode referir-se a:

 Catete (bairro do Rio de Janeiro)
 Catete (Ícolo e Bengo), um bairro em Angola
 Estação Catete, é uma estação da Zona Sul do metrô do Rio de Janeiro
 Palácio do Catete

Desambiguação